

Informatica 

Sprite, figura bidimensionale che può essere spostata rispetto allo sfondo
Sprite, sistema operativo Unix-like

Gastronomia 
Sprite, bevanda della The Coca-Cola Company

Fisica
Sprite, (Spettro rosso) fenomeno elettrico temporalesco in alta atmosfera.

Motori
Sprite Motor Cycles, casa motociclistica inglese attiva dal 1965 al 1971
Austin-Healey Sprite, un'automobile venduta col marchio Austin-Healey

Letteratura
Pomona Sprite, personaggio della serie di Harry Potter

Fumetti
Sprite, manga horror di Yūgo Ishikawa.
Sprite, uno degli Eterni, personaggi dei fumetti Marvel Comics
Sprite, nome di battaglia usato da Kitty Pryde, un personaggio dei fumetti Marvel Comics